AG, Ag eller ag kan ha flera betydelser:

 AG – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Antigua och Barbuda
 .ag – nationell toppdomän för Antigua och Barbuda
 AG – i tyska företagsnamn för Aktiengesellschaft, se aktiebolag
 AG – en amerikansk pingströrelse, bildad 1914, se Assemblies of God
 AG – en klass ryska ubåtar av Holland-typ, se AG 16 (ubåt, 1916)
 AG – en schweizisk kanton, se Aargau
 AG – söndagsbokstäver för skottår som börjar en söndag, se Söndagsbokstav
 Ag – kemiskt tecken för grundämnet silver
 Ag (växt) – ett vassliknande halvgräs
 Ag m/42 – ett halvautomatiskt gevär i kaliber 6,5 × 55 mm i svensk tjänst
 Ag – substans som fungerar som ett mål för receptorema av en adaptiv immunrespons, TCR eller BCR eller dess utsöndrade form antikropp, se Antigen
 ag – SI symbol för en massenhet, se attogram

Personer
 Lars Ag (1931–), en svensk ämbetsman

Se även
 Agtak – en gotländsk typ av tak